La Nuit qui ne finit pas (Endless Night), roman d’Agatha Christie publié en 1967 ;
 La Nuit qui ne finit pas (Endless Night), troisième épisode de la saison 6 de Miss Marple diffusé en 2013 ;
 La Nuit qui ne finit pas, premier épisode de la saison 3 des Petits Meurtres d'Agatha Christie diffusé en 2021.